Анновка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Анновка — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Анновка — село в Алтынсаринском районе Костанайской области, упразднено в 2017 году.
 Анновка — село в Сарыкольском районе Костанайской области, упразднено в 2017 году.

Россия 
Алтайский край
 Анновка — село в Немецком национальном районе, упразднено в 1933 году.

Амурская область
 Анновка — село в Ивановском районе.

Башкортостан
 Анновка — деревня в Балтачевском районе.
 Анновка — село в Белебеевском районе.
 Анновка — деревня в Буздякском районе.
 Анновка — деревня в Зилаирском районе.
 Анновка — деревня в Куюргазинском районе.

Белгородская область
 Анновка — село в Корочанском районе.
 Анновка — хутор в Краснояружском районе, упразднён в 2001 г.

Воронежская область
 Анновка — село в Бобровском районе.
Анновка — до 1965 года название села Алейниково в Россошанском районе.

Калужская область
 Анновка — деревня в Кировском районе.

Пензенская область
 Анновка — деревня в Бессоновском районе.

Ростовская область
 Анновка — хутор в Белокалитвинском районе.
 Анновка — хутор в Кашарском районе.

Рязанская область
 Анновка — деревня в Кораблинском районе.

Смоленская область
 Анновка — деревня в Хиславичском районе.

Тамбовская область
 Анновка — деревня в Никифоровском районе.
 Анновка — деревня в Сампурском районе.

Тульская область
 Анновка — деревня в Тёпло-Огарёвском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Анновка — село в Белогорском районе.
 Анновка — прежнее название села Коммунары в Красногвардейском районе.

Украина 
Винницкая область
 Анновка — село в Липовецком районе.
 Анновка — село в Оратовском районе.

Днепропетровская область
 Анновка — село в Каменском районе.
 Анновка — село в Новомосковском районе.
 Анновка — село в Томаковском районе.
 Анновка — село в Широковском районе.

Донецкая область
 Анновка — село в Добропольском районе.
 Анновка — село в Марьинском районе.

Житомирская область
 Анновка — село в Емильчинском районе.
 Анновка — село в Народичском районе.

Запорожская область
 Анновка — село в Акимовском районе.
 Анновка — село в Приазовском районе.

Ивано-Франковская область
 Анновка — до 1993 года называние села Цуцулин в Косовском районе.

Кировоградская область
 Анновка — село в Долинском районе.
 Анновка — село в Новоархангельском районе.
 Анновка — село в Новомиргородском районе.
 Анновка — село в Новоукраинском районе.
 Анновка — село в Петровском районе.
 Анновка — село в Светловодском районе.

Луганская область
 Анновка — посёлок городского типа в Брянковском городском совете.
 Анновка — село в Антрацитовском районе.
 Анновка — село в Старобельском районе.

Николаевская область
 Анновка — село в Березанском районе.
 Анновка — село в Братском районе.
 Анновка — село в Новобугском районе.

Одесская область
 Анновка — село в Анновском сельском совете Тарутинского района.
 Анновка — село в Высочанском сельском совете Тарутинского района.

Полтавская область
 Анновка — село в Глобинском районе.
 Анновка — село в Козельщинском районе.

Ровненская область
 Анновка — село в Корецком районе.
 Анновка — село в Костопольском районе.

Сумская область
 Анновка — бывшее село в Сумском районе, присоединено к городу Сумы.

Харьковская область
 Анновка — село в Близнюковском районе.
 Анновка — село в Коломакском районе.
 Анновка — село в Печенежском районе.

Хмельницкая область
 Анновка — село в Дунаевецком районе.

Черниговская область
 Анновка — село в Носовском районе.
 Анновка — бывшее село в Семёновском районе, ликвидировано в 2005 году.
 Анновка — село в Сосницком районе.

См. также 
 Анновка-Вировская
 Анновка-Терновская
 Ганновка